Ви́ктор Гу́сев:
 Гусев, Виктор Геннадьевич (род. 1996) — эстонский футболист, вратарь.
 Гусев, Виктор Иванович (род. 1950) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Гусев, Виктор Евгеньевич (1918—2002) — советский и российский фольклорист, доктор исторических наук, профессор.
 
 Гусев, Виктор Степанович (1905—1976) — советский инженер-кораблестроитель, лауреат Сталинской премии.